est une telenovela mexicaine produite par Televisa et diffusée entre le  et le  sur Las Estrellas.

Synopsis 
Dante et sa sœur Irene Ferrer sont propriétaires d'Oleico, l'une des sociétés productrices d'huile d'olive les plus importantes et les plus populaires du nord du Mexique. Dante apprend qu'il souffre de sclérose latérale amyotrophique, qui, il décide de réunir toute la famille Ferrer sachant qu'il va bientôt quitter le monde terrestre et ressent le besoin de mettre tous ses problèmes et entreprises afin de pouvoir vivre avec sa famille pour aussi longtemps Il reste, sous l'excuse de lancer une nouvelle ligne d'huile d'olive. Lorsque les Ferrer se retrouvent, un amour interdit éclate entre Alexa et Gabriel, qui se sont rencontrés depuis la première fois qu'un tremblement de terre les a réunis dans un ascenseur. Tous deux découvrent que derrière l'entreprise familiale de production d'huile d'olive, se cache l'activité illégale de contrefaçon de billets de banque et de blanchiment d'argent. Alexa est mariée à Joaquín Ferrer et Gabriel est marié à Martina Ferrer. Joaquín est le chef de l'entreprise de blanchiment d'argent illégal et Gabriel est en fait à la recherche de son frère disparu, qui, soupçonne-t-il, les Ferrer sont à l'origine de sa disparition. Tous les Ferrers ne sont pas pareils, Irène n'est pas comme le reste de sa famille, c'est une femme noble qui se bat pour son indépendance physique et émotionnelle, mais rompt avec les traditions lorsqu'elle tombe amoureuse du biologiste marin Fernando, un homme plus jeune que sa.

Distribution 
 Mariana Torres : Alexa Gamba 
 Carlos Ferro   : Don Gabriel Montemayor
 Laura Flores : Dona Laura Ferrer  
 Arturo Peniche : Commandante Alfonso Juarez  
 José María De Tavira : Fernando Alcocer
 Cluadia Ramírez  : Dona Irene Ferrer
 Yolanda Ventura : Pilar Ortiz 
 Fernando Ciangherotti : Don Dante Ferrer
 Luis Gatica : Nicolás
 Jaume Mateu : Rodrigo Ferrer Ortiz
 Bárbara Islas :  Araceli
 Dayren Chávez : Cecilia
 Agustín Arana : Abel Legaspi
 Socorro Bonilla : Socorro Torres
 José Elías Moreno : Padre Mateo Sánchez 
 Odiseo Bichir : Don Heriberto Valdéz 
 Cluadia Martín : Martina Ferrer
 Sebastián Poza : Adriano Ferrer
 Candela Márquez : Tamara
 Chris Pascal : David
 Kuno Becker : Don Joaquin Ferrer
 Christian Ramos : Tomás
 Andrea Fátima : Morales
 Luis José Sevilla : Negrete
 Daniel Martínez Campos : Gerardo
 Jorge Caballero : Solís
 Luz Edith Rojas : Caridad
 Carmen Delgado : Marcela
 Juan Luis Arias : El Chaparro
 Medín Villatoro : Juan
 Said Sandoval : Chino
 Leo Casta : Ramiro
 Miranda Kay : Carmen

Diffusion 
   (2021)
  Univision (2021)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Série télévisée créée en 2021
Série télévisée disparue en 2021
Série télévisée mexicaine des années 2020
Série télévisée de Televisa
Telenovela
Série télévisée en espagnol